Георгий Балл: Балл, Георгий Александрович (1927—2011) — русский советский писатель.
 Балл, Георгий Алексеевич (1936—2016) — советский и украинский психолог.